Хуан Муњоз има више значења:

 Хуан Муњоз (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Хуан Муњоз (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику